Francesco Moracci ist der Name folgender Personen:

* Francesco Moracci (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1701, 1707/1708 und 1709
 Francesco Moracci (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1777